Сокровища Сьерра-Мадре:

 Сокровища Сьерра-Мадре — роман Б. Травена
 Сокровища Сьерра-Мадре — фильм Джона Хьюстона, экранизация романа